Guijo de Coria kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guijo de Coria (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Guijo de Coria (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar